Hockey Pro League 2019 (mannen)
 Hockey Pro League 2019 (vrouwen)